Miejscowości w USA:
 Pittsboro – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Pittsboro – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Calhoun
 Pittsboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham